Quatre navires de la marine américaine ont pris le nom de Houston d’après la ville de Houston au Texas :
l’, un cargo de la Première Guerre mondiale ;
l’, un croiseur lourd de classe Northampton entré en service en 1930 et coulé en 1942 ;
l’, un croiseur léger de 1943, abandonné en 1947 ;
l’, un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles de 1982, encore en service.

Houston